Cadix est le nom de code d'une cellule de déchiffrement franco-polono-espagnole dépendant de l'armée française, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est active de septembre 1940 au .

Basée près d'Uzès au château des Fouzes et dirigé par Gustave Bertrand, il s'agit d'une cellule créé après la bataille de France et la mise en place du Régime de Vichy en zone libre. Il s'agit donc d'une résurgence du PC Bruno où l'un des sujets est la cryptanalyse d'Enigma.

Les cryptologues polonais Marian Rejewski, Jerzy Różycki et Henryk Zygalski y travaillent un temps.

Résistance française
Résistance polonaise
Histoire de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale
Relations entre la France et la Pologne
Association ou organisme lié à la cryptologie